Ampére kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ampére (ort), Paraná, 
 Ampére (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar